Le championnat du monde de basket-ball féminin 2006 se déroula au Brésil du 12 au 23 septembre 2006. Pour cette , 16 équipes se disputèrent le trophée, dont le Brésil, le pays organisateur.

Cette édition marqua le premier titre de l’équipe australienne, et la première défaite des États-Unis en match officiel depuis 1994.

Récit

Équipes participantes et groupes 

Places attribuées lors des championnats continentaux (qui se déroulèrent en fonction des continents à l’été et à l’automne 2005) :
 FIBA Europe - Espagne, France, Lituanie, République tchèque (championne d’Europe), Russie
 FIBA Amériques - Brésil (hôte), États-Unis (champion olympique en titre), Canada, Argentine, Cuba 
 FIBA Afrique - Nigéria, Sénégal
 FIBA Asie - Chine, Taïwan, Corée du Sud
 FIBA Océanie - Australie (championne d’Océanie)

Salles 

Remarque:  Barueri est une ville proche de São Paulo

Arbitres 
25 arbitres professionnels (dont 8 femmes) ont été sélectionnés par la FIBA pour ce championnat du monde :

Tour préliminaire 
 Match d’ouverture : mardi 12 septembre 2006 à 13:00 (heure locale = UTC - 3:00 ; CEST = UTC + 02:00, donc 5 heures de décalage horaire).
 Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les poules de huitièmes de finale. Les équipes à égalité de points se départagent selon leurs matchs particuliers.

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, la défaite 1), G : nombre de matches gagnés, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, en vert et gras les équipes qualifiées pour les 1/8 de finale.

Huitièmes de finale 
 Les équipes conservent les résultats des matches acquis lors de leur groupe préliminaire.

Tableau final

Tableau 1-8

Matches de classement

Classement 5 à 8

Classement 9 à 12

Classement 13 à 16

Classement final

Statistiques 
 Meilleure marqueuse :  Lauren Jackson (21,3 points par match)
 Meilleure rebondeuse :  Gisela Vega (9,1 rebonds par match)
 Meilleure passeuse :  Itoro Umoh (5,8 passes décisives par match)
 Meilleure interceptrice :  Hana Machová (3,4 interceptions par match)
 Meilleure contreuse :  Maria Stepanova (2,0 contres par match)
 Meilleure évaluation :  Lauren Jackson (22,4 par match)

Notes

Lien externe 
    Site officiel FIBA 2006 Brazil

Championnat du monde féminin de basket-ball 2006
Basket-ball feminin
Basket-ball feminin 2006
Événement sportif dans l'État de São Paulo
Monde feminin 2006
Monde feminin
Sport au Brésil en 2006
Sport en septembre 2006